Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1987, no circuito de Indianapolis no domingo, 24 de Maio de 1987.

Indianapolis 500
1987
Desporto nos Estados Unidos em 1987